Stranger (Electric Light Orchestra) - single van Electric Light Orchestra
 Stranger (Hilary Duff) - single van Hilary Duff
 Stranger (Marvel) - een kosmisch wezen uit de strips van Marvel Comics

Zie ook
 The Stranger (doorverwijspagina)